Horby – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie kozowskim.
 Horby - obecnie Romaszki na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.